

Arte 
 L'urlo o Il grido – dipinto di Edvard Munch del 1893

Cinema 
 Il grido – film del 1957 diretto da Michelangelo Antonioni
 Il grido (Křik) – film del 1963 diretto da Jaromil Jireš

Musica 
 Il grido – album di Umberto Tozzi del 1996
 Il grido – singolo di Umberto Tozzi del 1996
 Il grido – brano musicale di Giorgio Gaber